Лайе, Штефан (род. 1992) — немецкий прыгун с трамплина, серебряный призёр олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. 
 Франскевич-Лайе, Александр Станиславович (род. 1961) — кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.